Shicheng (kinesiska: 石城, 石城镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 140 kilometer väster om provinshuvudstaden Guangzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guangdong
WP:Projekt Kina

ceb:Shicheng (baranggay sa Republikang Popular sa Tsina, Guangdong Sheng)